L'escut de Carcaixent és un símbol representatiu oficial del municipi valencià de Carcaixent (Ribera Alta). Té el següent blasonament:

Història 
Es tracta d'un escut d'ús immemorial, rehabilitat per Resolució del 20 de desembre de 2002, del conseller de Justícia i Administracions Públiques. Publicada en el DOGV núm. 4.429, del 30 de gener de 2003.

Es tracta de l'escut tradicional de la ciutat, amb els quatre pals del Regne de València, en record del seu passat històric (Carcaixent era una alqueria que fins a 1576 va dependre de la vila reial d'Alzira), i un carcaix com a senyal parlant referit al topònim de la localitat.

Vegeu també 
 Llista d'escuts del País Valencià

Referències 

Carcaixent
Carcaixent